Ашит:

 Ашит — деревня в Башкортостане.
 Ашит — река в Марий Эл и Татарстане.
 Ашит — природный заказник в Татарстане.